Hälsingskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Hälsingskär (nordväst Brändö, Åland), 
 Hälsingskär (norr Brändö, Åland),